Rogoznica se poate referi la:

Comuna Rogoznica, Šibenik-Knin, Croația
Rogoznica, Lenart, localitate din Slovenia
Rogoznica, Ptuj, localitate din Slovenia

Polonia
Rogoźnica, Silezia Inferioară
Rogoźnica, Lublin
Rogoźnica, Subcarpatia
Rogoźnica, Pomerania de Vest